Николай Ашеберг:
 Ашеберг, Николай Фёдорович (?—1852) — полковник, управляющий Ширванской провинцией и начальник Каспийской области.
 Ашеберг, Николай Павлович (1846 — ?) — генерал от инфантерии, участник Русско-турецкой войны (1877—1878).